L'édition 2001 du tournoi de tennis de Halle se tient du 11 au 17 juin. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Thomas Johansson remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Sandon Stolle celle de double.

Lauréats 
Le Suédois Thomas Johansson remporte son  en simple en écartant en finale le Français Fabrice Santoro. Il s'agit de son  cette saison. Il s'impose pour la  à Halle.

En double, Daniel Nestor et Sandon Stolle décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Max Mirnyi et Patrick Rafter. Il s'agit pour tous les deux de leur  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Tennis en Allemagne en 2001
Halle
Tennis en juin 2001